Cinema e TV
 Wings (série de televisão) - exibida na década de 1990
 Asas (filme) - o primeiro filme vencedor do Oscar (original: Wings)

 Música 
 Wings (álbum de BTS)
 Wings (álbum de Bonnie Tyler)
 Wings (canção de Little Mix)
 Wings (canção de Macklemore e Ryan Lewis)
 Wings (canção de Ringo Starr)
 Wings (banda) - comandada por Paul McCartney 

Outros usos
 Wings (romance) - livro de fantasia de Aprilynne Pike